Санлукар-де-Гвадиана () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 49 км². Население — 408 человек (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sanlúcar de Guadiana

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы